Dámaso Antonio Larrañaga (Montevidéu, 10 de dezembro de 1771 – Montevidéu, 6 de fevereiro de 1848), foi um político, naturalista, botânico e religioso uruguaio.

Foi um dos principais responsáveis pela fundação da Biblioteca Nacional do Uruguai, contribuiu para a criação da Universidade da República. Como diplomáta ajudou na criação do Uruguai como nação.

Enquanto a Cisplatina era território brasileiro, foi membro do primeiro Senado Brasileiro.

Naturalistas do Uruguai
Políticos do Uruguai
Diplomatas do Uruguai
Naturais de Montevidéu